Флаг Га́личского муниципального района Костромской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 июня 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1939.

Описание 

Флаг Галичского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на три равные горизонтальные полосы: малиновую (пурпурную) — сверху; белую в виде стены, мурованной серым, с зубчатым верхним краем и голубую — вдоль нижнего края; посередине полотнища изображён жёлтый трофей в виде лат, надетых на завершённое крестом древко с развевающейся в сторону свободного края малой хоругвью, из-за которых наклонно возникают десять знамён, по пять с каждой стороны, над знамёнами со стороны древка — жёлтая секира лезвием вверх.

Обоснование символики 
Флаг разработан с учётом герба района, в основе которого использованы символы из исторического герба уездного города Галича Костромской губернии Костромского Наместничества, Высочайше утверждённый а.

Фигуры — трофей, хоругвь, знамёна, крест, секиры — говорят о богатой событиями жизни Галичской земли. Это также подчёркивает пурпурный цвет полотнища, являющийся символом благородства, достоинства, власти.

Впервые город упоминается в 1238 году как «Галич Мерьский», и представлял собой небольшую русскую крепость на земле язычников, поскольку был основан на земле финно-угорского племени меря.

Со времени правления суздальского князя Юрия Долгорукого город становится одним из главных укреплённых мест в лесном Заволжье. Город имел мощные укрепления и неоднократно выдерживал штурмы и осады. Об этом на флаге говорит изображение крепостной стены — символа надёжности, защиты, стабильности.

Голубой цвет указывает на знаменитое Галичское озеро, находящееся в центре района.

Белый цвет (серебро) символизирует веру, чистоту, искренность, чистосердечность, благородство, откровенность.

Жёлтый цвет (золото) символизирует верховенство, величие, уважение, великолепие, богатство.

Примечания 

Флаги с изображением крепостной стены
Флаги с изображением секиры